Центральный округ — административно-территориальная или территориальная единица в ряде стран:

 Центральный округ — административно-территориальная единица (округ) Ботсваны.
 Центральный округ — один из шести административных округов Израиля.
 Центральный округ — один из пяти административных округов Непала.
 Центральный округ — один из четырёх округов Фиджи.
В России
 Центральный округ — округ в Комсомольске-на-Амуре.
 Центральный округ — округ в Курске.
 Центральный округ — внутригородской округ Краснодара.
 Центральный округ — административный округ Новосибирска.

См. также 
 
 Центральный территориальный округ — у городского округа города Тулы.
 Центральный территориальный округ — в Дагестане.
 Центральный федеральный округ